Pepe je osebno ime, ki izhaja iz imena Giuseppe (Jože). 

 Ljudje
 Pepe (nogometaš)
 Florestano Pepe, francoski general
 Guglielmo Pepe, francoski general
 Pepe, turški politik

 Kultura
 Pepe (film)